Kubányi József (1771 - 1839) plébános
 Kubányi József (1772 k. - 1825) tanár